Messier 62 (M62), een object aan de sterrenhemel
LTS M62, een diesellocomotief uit de voormalige Sovjet-Unie; zie ook PKP ST44
Een verkeersweg:
M62 (Groot-Brittannië)